Poienile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Poienile (Buzău), Dorf im Kreis Buzău 
 Poienile (Dolj), Dorf im Kreis Dolj 
 Poienile (Iași), Dorf im Kreis Iași 
 Poienile (Prahova), Dorf im Kreis Prahova 
 Poienile Boinei, Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Poienile de sub Munte, Gemeinde im Kreis Maramureș
 Poienile Izei, Gemeinde im Kreis Maramureș
 Poienile-Mogoș, Dorf im Kreis Alba
 Poienile Oancei, Dorf im Kreis Neamț
 Poienile Zagrei, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud